Ђорђевић је српско презиме које је било пето најчешћe презиме у Србији у 2011. години.

Познати људи

А 
 Александар Ђорђевић (кошаркаш) (1967– ), бивши југословенски и српски кошаркаш
 Александар Ђорђевић (редитељ) (1924–2005), српски театар, филм и телевизију директор
 Андра Ђорђевић (1854–1914), српски правник и политичар
 Антоније Ђорђевић (1952– ), српски академик

Б 
 Бети Ђорђевић (1946– ), српска певачица џез и соул музике
 Бојан Ђорђевић (академик) (1965– ), српски историчар књижевности
 Бојан Ђорђевић (фудбалер) (1984– ), српски фудбалер
 Бора Ђорђевић (1952– ), српски певач
 Боривоје Ђорђевић (1948– ), бивши југословенски фудбалер
 Братислав Ђорђевић (1938– ), бивши југословенски кошаркаш и кошаркашки тренер

В 
 Вишња Ђорђевић (1938– ), српска примабалерина у пензији
 Владан Ђорђевић (1844–1930), српски лекар, књижевник и политичар
 Владимир Ђорђевић (аикидока) (1973– ), амерички мајстор борилачких вештина
 Владимир Ђорђевић (композитор) (1869–1938), српски фолклорист и композитор
 Владимир Ђорђевић (народни херој) (1905–1941), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Владимир Ђорђевић (фудбалер) (1982– ), српски фудбалер
 Властимир Ђорђевић (1948– ), бивши начелник Ресора јавне безбедности МУП-а Србије

Г 
 Гордана Бабић-Ђорђевић (1932–1993), српски историчар уметности

Д 
 Десанка Ђорђевић (1927–2011), кореограф српског фолклора
 Димитрије Ђорђевић (1922–2009), српски историчар и професор универзитета
 Димитрије Ц. Ђорђевић (1861–1941), српски војни телеграфиста
 Драгана Ђорђевић (гимнастичарка) (1914–?), југословенска гимнастичка
 Драгомир Ђорђевић (1953–1999), српски песник
 Драгослав Ђорђевић Гоша (1919–1949), учесник Народноослободилачке борбе
 Драгутин М. Ђорђевић (1907–1999), српски фолклорист
 Драгутин Ђорђевић Алија (1920–2008), српски генерал и народни херој
 Драгутин Ђорђевић (1903–1978), српски епископ
 Душан Ђорђевић (1983– ), српски кошаркаш

Ђ 
 Ђорђе Ђорђевић (1863–1935), генерал Војске Краљевине Србије

Ж 
 Живојин Ђорђевић (1872–1957), српски биолог и зоолог

З 
 Зоран Ђорђевић (тренер) (1952– ), српски фудбалски тренер и селектор

И 
 Игор Ђорђевић (1978– ), српски глумац
 Иринеј Ђорђевић (1894–1952), епископ далматински и доктор теологије

Ј 
 Јован Ђорђевић (књижевник) (1826–1900), српски књижевник
 Јован Ђорђевић (митрополит) (?–1773), српски епископ
 Јулка Хлапец Ђорђевић (1882–1969), српска књижевница и феминисткиња
 Јован Ђорђевић (правник) (1908–1989), правник, професор, члан САНУ

К 
 Криста Ђорђевић (1892–1981), српска добротворка и сарадница Народноослободилачког покрета

М 
 Мара Ђорђевић-Малагурски (1894–1971), буњевачко-српска књижевница и етнограф
 Марија Драженовић Ђорђевић (1924–1990), прва жена пилот Ратног ваздухопловства НОВЈ и Југословенске армије
 Марко Ђорђевић (1879–1949), српски народни посланик и издавач
 Милан Ђорђевић (књижевник) (1954– ), српски књижевник
 Милентије Ђорђевић (1950– ), српски књижевник и професор
 Мина Ђорђевић (1999– ), српска кошаркашица 
 Милорад Ђорђевић (1896–1943), српски економиста и банкар
 Миодраг Ђорђевић (1919–1994), лекар, фотограф-уметник и педагог
 Мирко Ђорђевић (1938–2014), српски књижевник, преводилац и публициста
 Михајло Ђорђевић (1885–1970), гимназијски професор и преводилац са француског и енглеског језика

Н 
 Нада Милошевић-Ђорђевић (1934– ), српски историчар књижевности
 Ненад Ђорђевић (историчар) (1968– ), српски историчар
 Николина Ђорђевић (1978– ), српска филмска и позоришна глумица

О 
 Оливера Верица Ђорђевић (1922–1942), кројачица и учесница Народноослободилачке борбе

П 
 Предраг Ђорђевић (1972– ), пензионисани српски фудбалер
 Пуриша Ђорђевић (1924– ), српски филмски режисер и сценариста

Р 
 Радомир Ђорђевић (1940– ), пензионисани професор филозофије

С 
 Селимир Ђорђевић (1866–1915), српски лекар
 Славољуб Ђорђевић (1981– ), српски фудбалер
 Слађан Ђорђевић (1965– ), генерал-мајор у војсци Републике Србије
 Стеван Ђорђевић Новак (1919–1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Стефан Ђорђевић (1991– ), српски фудбалер

Т 
 Тамара Ђорђевић (1907–1979), српска филмска глумица словеначког порекла
 Татјана Ђорђевић (1985– ), српска певачица рок музике
 Тихомир Ђорђевић (1868–1944), српски етнолог, фолклориста и културни историчар

Ф 
 Филип Ђорђевић (1987– ), српски фудбалер

Ч 
 Часлав Ђорђевић (1942– ), српски књижевник

Види још 

 Александар Ђорђевић
 Бојан Ђорђевић
 Владан Ђорђевић (вишезначна одредница)
 Владимир Ђорђевић
 Димитрије Ђорђевић (вишезначна одредница)
 Драгослав Ђорђевић (вишезначна одредница)
 Драгутин Ђорђевић
 Зграда Гимназије „Света Ђорђевић“
 Јован Ђорђевић
 Милан Ђорђевић
 Награда Михајло Ђорђевић
 Награда за лепоту говора Бранивој Ђорђевић
 Предраг Ђорђевић (вишезначна одредница)
 Хемијско-технолошка школа „Божидар Ђорђевић - Кукар“ Лесковац

Референце 

Српска презимена